

Patronyme
 Gabriel-Alfred de Bigault de Granrut (1827-1904), maître verrier à Loivre
 son frere, Eugène-Louis de Bigault de Granrut (1828-1894), maître verrier à Loivre, épousa, en 1859, Isabelle De Boullenois de Senuc (1838-1908), mort en 1894 à Loivre, au château des Fontaines et inhumé dans le cimetière des Alleux dans les Ardennes où il avait acheté le domaine de Maison-Rouge. Sa tombe fut transférée ensuite à Senuc le pays de son épouse.
 Leur sœur, Marie-Emilie de Bigault de Granrut était mariée à Marie-Charles-Auguste Ruinart de Brimont 
 Charles Marie Joseph Albert Louis comte de Bigault de Granrut, maître verrier, épousa en 1892,  Paule Charlotte Henriette de Puget de Barbentane de Cabassol du Real  (1865-1936) et habitèrent le château des Fontaines à Loivre et le Four de Paris.
 sa sœur Lucie Marie Gabrielle Angèle de Bigault de Granrut (1862-1942) , épouse Maurice Guy Marie Gautier de Charnace  (1857-1923) habitait le château d'Aulnois à Aulnois-sur-Seille.
 Bernard de Bigault du Granrut (1920-2009), est un avocat français.
 Claude du Granrut (1929- ), est une magistrat administrative et femme politique française.

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme